Luoghi:
Leccio, frazione del Comune di Reggello

Piante:
leccio (Quercus ilex), pianta appartenente alla famiglia delle Fagaceae
Leccio del Corno

Pagine correlate 

Lecci